Claudio Giuliodori (1958) – vescovo cattolico italiano
Paolo Giuliodori (1989) – politico italiano
Sara Giuliodori (1983) – pallavolista italiana